Туйчиев — фамилия; имеет женскую форму Туйчиева.
 Туйчиев, Алишер (род. 1976) — таджикский футболист с узбекскими корнями, голкипер.
 Туйчиев, Муроджон (род. 1982) — таджикский борец греко-римского стиля, призёр чемпионатов Азии.